Говерла — найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України.
 Говерла — річка в Українських Карпат, права притока Білої Тиси (Закарпатська область).
 Говерла — село в Україні, Закарпатській області, Рахівському районі.
 Говерла — український україномовний паган-метал гурт.
 Говерла (баскетбольний клуб)
 Говерла (футбольний клуб)
 Говерла (сорт груші)
 ВО-4 «Говерла»
 «Говерла» — видавництво та книгарня в Нью-Йорку (з 1950)
 «ТРК “Говерла”» — Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Говерла" Руслани Лижичко